Vinzent steht für:
 Vinzent (Film), deutscher Horrorfilm des Regisseurs Ayassi aus dem Jahr 2004
 Markus Vinzent (* 1959), deutscher Kirchenhistoriker
 Oskar Vinzent (1912–1994), deutscher Politiker (DPS), MdL Saarland

Siehe auch:
 Vincent
 Wincent